Дамхурц (, ) — общее название ряда географических объектов в Урупском Районе Карачаево-Черкесии:

 Дамхурц (посёлок) — посёлок, расположен в верховье Большой Лабы, в устье реки Дамхурц.
 Дамхурц (река) — левый приток Большой Лабы.
 Дамхурц (гора) — одна из вершин, образующих хребет Юха высота — 3193 метра. Расположена на границе КЧР и Краснодарского края, в 10 километрах к западу от посёлка Дамхурц.
 Дамхурц (озеро) — горное озеро площадью около 0,02 км²; находится в 2 км к северу от вершины горы Дамхурц.
 Дамхурц (Каменистый) — перевал через главный кавказский хребет. Расположен на границе России и Абхазии, в 20 км к югу от посёлка Дамхурц, неподалёку от истока реки Дамхурц. Высота — около 2400 метров.
 Дамхурц (перевал) — перевал через главный кавказский хребет. Расположен на границе России и Абхазии, в 20 км к югу от посёлка Дамхурц, в 3 км западнее перевала Дамхурц (Каменистый). Высота — около 2700 метров.
 Дамхурц (долина) — длина около 25 км от посёлка Дамхурц на севере до перевала Дамхурц (Каменистый) на юге.